Az Amen jelentései:

Ámon egyiptomi isten névváltozata
Ámen, keresztény vallási kifejezés
Jussi Sydänmaa, a finn Lordi rockegyüttes gitárosa
Amen amerikai együttes